Lupin (subtítulo "Dans l'ombre d'Arsène", "bajo la sombra de Arsène") es una serie de televisión francesa de suspense y misterio creada por George Kay y François Uzan que se estrenó en Netflix el 8 de enero de 2021. Consta de 10 episodios, lanzados en dos partes, y está protagonizada por Omar Sy en el papel de Assane Diop, un hombre que se inspira en las aventuras de Arsène Lupin, personaje creado por Maurice Leblanc. El lanzamiento del segundo grupo de cinco episodios se programó para el verano de 2021. Netflix anunció que la segunda parte de la serie se estrenaría en el verano. El 11 de mayo de 2021, Netflix lanzó el tráiler de la segunda parte, que se estrenó el 11 de junio de 2021.

Argumento 
La historia sigue al ladrón profesional Assane Diop, el único hijo de Babakar, un inmigrante de Senegal que había llegado a Francia para buscar una vida mejor para su hijo. El padre de Assane es incriminado por el robo de un costoso collar de diamantes por parte de su empleador, el rico y poderoso Hubert Pellegrini. El padre es apresado por la policía de Francia y mandado a prisión. Babakar se ahorca en su celda de la prisión por vergüenza, y el adolescente Assane queda huérfano. Veinticinco años después, inspirado por un libro sobre el caballero ladrón Arsenio Lupin que su padre le había regalado en su cumpleaños, Assane se propone vengarse de la familia Pellegrini, usando su carisma y dominio del robo, subterfugio y disfraz para exponer los crímenes de Hubert.

Reparto y roles 
 Omar Sy como Assane Diop
 Vincent Londez como el capitán Romain Laugier
 Ludivine Sagnier como Claire, esposa de Assane Diop
 Clotilde Hesme como Juliette Pellegrini, hija de Anne y Hubert Pellegrini
 Nicole Garcia como Anne Pellegrini
 Hervé Pierre como Hubert Pellegrini
 Soufiane Guerrab como Youssef Guedira
 Antoine Gouy como Benjamin Ferel
 Fargass Assandé como Babakar Diop, padre de Assane Diop
 Shirine Boutella como la teniente Sofia Belkacem

Episodios

Parte 1 (2021)

Parte 2 (2021)

Recepción

Parte 1 
En el sitio Rotten Tomatoes, la serie tiene una aprobación de 98% con una nota promedio de 7.78/10, basado en 40 revisiones. Los primeros 5 capítulos de la primera temporada recibieron una buena crítica, obteniendo un puntaje de 85 en Metacritic.

Referencias

Enlaces externos 
 
 Lupin en Netflix

Series de televisión ambientadas en Francia
Series de televisión de Francia
Series de televisión ambientadas en París
Series dobladas al español en España